Flavio Eusebio (latino: Flavius Eusebius) è il nome di più consoli dell'Impero romano:

Flavio Eusebio – console 347
Flavio Eusebio (console 359), figlio del precedente
Flavio Eusebio (console 489), console anche nel 493

Bibliografia 
 DiMaio, Michael, "Eusebia Augusta (353-360 A.D.) and Faustina (360-361 A.D.)", De Imperatoribus Romanis